Сикора — невеликий льодовик на східному узбережжі Землі Серкапп
 Сикора — один із 90-та островів Архіпелагу Норденшельда
 Сикора / Sykora, (Сікора / Sikora) — чеське, польське та українське прізвище
 Синиця-коник — народна назва синиці великої

Примітки